Jerusalén (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Cundinamarca
Jerusalén (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement La Paz